Elitserien i handboll för herrar 2004/2005 var den 71:a säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar. Den spelades mellan den 22 september 2004 och den 18 mars 2005.

Tabell 
Not: Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10 till Elitserien 2005/2006, lag 11–12 till Elitseriekval, lag 13–14 till Division 1 2005/2006.

SM-slutspelet 2004/2005

Kvartsfinaler
 Omg. 1
21 mars 2005 19:00   Skövde - Redbergslid 35 - 28  
21 mars 2005 19:00   Hammarby - Guif 25 - 19  
22 mars 2005 19:00   Sävehof - Lugi 30 - 23  
22 mars 2005 19:00   Ystad - Drott 23 - 27  
 Omg. 2
29 mars 2005 19:00   Redbergslid - Skövde 28 - 29  
29 mars 2005 19:00   Guif - Hammarby 35 - 37  
29 mars 2005 19:00   LUGI - Sävehof 23 - 27  
29 mars 2005 19:00   Drott - Ystad 28 - 23  
 Omg. 3
31 mars 2005 19:00   Hammarby - Guif 25 - 28  
1 april 2005 18:30   Sävehof - Lugi 38 - 27  
1 april 2005 19:00   Skövde - Redbergslid 37 - 19  
1 april 2005 19:10   Ystad - Drott 25 - 16  
 Omg. 4
3 april 2005 16:15   Drott - Ystad 23 - 20  
3 april 2005 18:10   Guif - Hammarby 31 - 27  
 Omg. 5
5 april 2005 19:00   Hammarby - Guif 33 - 26

Semifinaler 
7 april 2005 19:00   Skövde - Hammarby 31 - 33  
7 april 2005 19:00   Sävehof - Drott 30 - 16  
10 april 2005 16:15   Hammarby - Skövde 22 - 26  
10 april 2005 18:10   Drott - Sävehof 24 - 28  
13 april 2005 19:00   Skövde - Hammarby 39 - 31  
13 april 2005 20:00   Sävehof - Drott 31 - 19  
15 april 2005 19:00   Hammarby - Skövde 29 - 32

Final 
23 april 2005 16:00   Sävehof - Skövde 27 - 26

Svenska mästarna 
IK Sävehof svenska mästare i handboll för herrar säsongen 2004/2005.

Tränare: Rustan Lundbäck

 Spelare
 1. Per Sandström
 12. Robert Bladh
 16. Alexander Karlsson

 2. Robert Johansson
 3. Kim Andersson
 4. Joakim Stenqvist
 5. Mikael Moen
 7. Jonas Larholm
 9. Patrik Fahlgren
 10. Jonas Ernelind
 11. Erik Fritzon
 17. Jan Lennartsson
 18. Peter Möller
 21. Alexander Stenbäcken
 22. Tommy Atterhäll
 23. Spyros Balomenos

Statistik

Skytteliga
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2004/2005.

Källor 
 Elitserien 2004/2005 på everysport.com

Noter 

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
Handbollssäsongen 2004/2005
2004/2005